11-й розыгрыш Гран-при — международного турнира по волейболу среди женских национальных сборных — прошёл с 21 июля по 3 августа 2003 года в трёх городах Италии с участием 12 команд. Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная Китая.

Команды-участницы 
 Италия — команда страны-организатора;  
 Россия, Китай, Германия, Бразилия, Япония, США, Куба, Таиланд — участники предыдущего розыгрыша;
 Нидерланды, Южная Корея, Канада — по приглашению ФИВБ.

Система проведения розыгрыша 
В связи с постигшей в 2003 году страны восточной Азии эпидемии атипичной пневмонии соревнования Мирового Гран-при было решено перенести в Европу. В отличие от предыдущих турниров, Гран-при 2003 года прошёл только в одной стране — Италии.

12 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По три лучшие команды вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли итоговые места.

Предварительный этап 
 21—26 июля

Группа А 

21 июля
 Джоя-дель-Колле
 Нидерланды — Япония 3:0 (25:16, 25:18, 25:19); Италия — Германия 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:22); США — Куба 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

22 июля
 Джоя-дель-Колле
 США — Япония 3:2 (24:26, 25:17, 25:15, 23:25, 15:12); Германия — Куба 3:1 (25:16, 25:14, 22:25, 25:16); Нидерланды — Италия 3:2 (16:25, 25:20, 27:25, 15:25, 15:8).

23 июля
 Джоя-дель-Колле
 США — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:20, 25:15); Германия — Япония 3:1 (25:13, 17:25, 26:24, 25:21).
 Матера
 Куба — Италия 3:2 (16:25, 22:25, 27:25, 25:20, 15:12).

25 июля
 Джоя-дель-Колле
 Нидерланды — Куба 3:2 (23:25, 19:25, 25:23, 25:16, 15:13); США — Германия 3:1 (25:21, 25:25:20, 17:25, 33:31); Япония — Италия 3:2 (23:25, 16:25, 25:21, 26:24, 15:10).

26 июля
 Джоя-дель-Колле
 Куба — Япония 3:2 (18:25, 25:18, 25:20, 19:25, 15:13); Нидерланды — Германия 3:2 (25:21, 26:28, 22:25, 25:21, 15:13).
 Матера
 Италия — США 3:2 (23:25, 20:25, 25:23, 25:15, 15:9).

Группа В 

21 июля
 Матера
 Бразилия — Таиланд 3:0 (25:10, 25:17, 25:11); Китай — Канада 3:0 (25:22, 25:14, 25:15); Южная Корея — Россия 3:1 (25:19, 19:25, 25:18, 31:29).

22 июля
 Матера
 Россия — Таиланд 3:0 (25:18, 25:21, 25:19); Бразилия — Канада 3:0 (25:23, 25:18, 25:20); Китай — Южная Корея 3:0 (29:27, 25:8, 25:23).

23 июля
 Матера
 Южная Корея — Канада 3:1 (25:18, 18:25, 25:13, 25:23); Россия — Бразилия 3:2 (25:16, 20:25, 25:17, 21:25, 15:13);
 Джоя-дель-Колле
 Китай — Таиланд 3:0 (25:11, 25:22, 25:10).

25 июля
 Матера
 Россия — Канада 3:0 (25:17, 25:17, 25:14); Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:21, 25:13, 25:10); Бразилия — Китай 3:1 (25:22, 17:25, 26:24, 25:18).

26 июля
 Матера
 Таиланд — Канада 3:1 (28:26, 25:18, 20:25, 25:22); Южная Корея — Бразилия 3:0 (25:20, 25:21, 25:18);
 Джоя-дель-Колле
 Россия — Китай 3:1 (25:23, 21:25, 25:19, 28:26).

Финальный этап 
 28 июля — 3 августа. 

28 июля
 Джоя-дель-Колле
 Нидерланды — Италия 3:2 (23:25, 23:25, 36:34, 26:24, 19:17).
 Матера
 Россия — Южная Корея 3:0 (25:15, 25:23, 25:16); Китай — США 3:0 (25:21, 26:24, 28:26).

29 июля
 Джоя-дель-Колле
 Россия — Нидерланды 3:0 (25:22, 25:18, 25:15); Китай — Южная Корея 3:0 (25:17, 25:14, 25:23).
 Матера
 США — Италия 3:0 (25:19, 25:19, 26:24).

30 июля
 Джоя-дель-Колле
 Китай — Италия 3:1 (25:22, 23:25, 25:15, 25:20).
 Матера
 Россия — США 3:1 (25:19, 21:25, 25:21, 25:17); Нидерланды — Южная Корея 3:2 (18:25, 23:25, 25:21, 25:20, 22:20).

2 августа
 Андрия
 Китай — Нидерланды 3:1 (25:19, 25:20, 25:27, 25:17); Россия — Италия 3:1 (20:25, 25:15, 25:20, 25:17); США — Южная Корея 3:0 (30:28, 25:21, 25:17).

3 августа
 Андрия
 США — Нидерланды 3:0 (25:22, 25:20, 28:26); Италия — Южная Корея 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:13); Китай — Россия 3:0 (25:22, 28:26, 25:21).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Фэн Кунь, Ян Хао, Лю Яньань, Чу Цзиньлин, Ли Шань, Чжоу Сухун, Чжао Жуйжуй, Чжан Юэхун, Чэнь Цзин, Сун Нина, Ван Лина, Чжан На. Главный тренер — Чэнь Чжунхэ.

 : Татьяна Горшкова, Ирина Тебенихина, Анастасия Беликова, Ольга Фатеева, Наталья Сафронова, Евгения Артамонова, Елизавета Тищенко, Ольга Чуканова, Екатерина Гамова, Марина Шешенина, Елена Плотникова, Елена Сенникова. Главный тренер — Николай Карполь.

 : Прикеба Фиппс, Даниэль Скотт, Тайиба Хэниф, Линдси Берг, Стэйси Сикора, Хизер Боун, Элайша Томас, Тара Кросс-Бэттл, Логан Том, Сара Норьега, Нэнси Метколф. Главный тренер — Тосиаки Ёсида.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Паола Кардулло
 Лучшая нападающая:  Елизавета Тищенко
 Лучшая блокирующая:  Анастасия Беликова
 Лучшая на подаче:  Ян Хао
 Самая результативная:  Екатерина Гамова

Ссылки 
 11-й розыгрыш Гран-при на сайте ФИВБ 
 Архив волейбольных результатов

Мировой Гран-при по волейболу
2003 год в волейболе